Да́ррелл Та́кер И́мхофф (; 11 октября 1938, Сан-Габриэль, Калифорния, США — 30 июня 2017, Бенд, Орегон, США) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 12 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Имхофф был центровым стартовой пятёрки «Нью-Йорк Никс» в игре, в которой Уилт Чемберлен установил рекорд НБА, набрав 100 очков.

Профессиональная карьера 
Имхофф был выбран на драфте НБА 1960 года под третьим общим номером клубом «Нью-Йорк Никс». В то время в команде уже было два игрока уровня матча всех звёзд — Ричи Герин и Уилли Ноллс, и ожидалось, что с помощью Имхоффа команда сможет быть претендентом на чемпионский титул. Однако Даррелл не оправдал надежд и к концу сезона в основном выходил только на замену. В 1962 году его обменяли в «Детройт Пистонс». Отыграв 2 года в «Пистонс», он был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1964 году. Его новыми товарищами по команде стали такие игроки, как Джерри Уэст и Элджин Бэйлор. В сезоне 1966/67 Имхофф стал основным центровым «Лейкерс», он в среднем за игру набирал по 12 очков и делал 13 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота. За свои заслуги он был выбран для участия в матче всех звёзд НБА 1967 года запасным игроком. В 1968 году «Лейкерс» купил Уилта Чемберлена, а Имхоффа отослал в «Филадельфию 76», где он стал запасным центровым. Вместе с «Филадельфией» он дважды выходил в плей-офф, где его команда проигрывала.

Сезон 1970/71 он провёл в составе «Цинциннати Роялз», а закончил свою карьеру на скамейке запасных в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Примечания

Ссылки 
 Darrall Imhoff Profile and Stats на LakersWeb.com
 Статистика выступлений в НБА на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли